Mamou kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Mamou (ort i Burkina Faso), Boucle du Mouhoun,

Guinea 

 Mamou Prefecture, prefektur, Mamou Region, 
 Mamou (regionhuvudort), Mamou Region, Mamou Prefecture, 
 Mamou Region, region,

USA 

 Mamou (ort i USA), Louisiana, Evangeline Parish, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Guineaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar